Il singolare del torneo di tennis Tasmanian International 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Michaëlla Krajicek che ha battuto in finale Iveta Benešová 6-2, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Klára Koukalová (primo turno)
 Anna Smashnova (primo turno)
 Amy Frazier (quarti di finale)

 Iveta Benešová (finale)
 Mariana Díaz Oliva (primo turno)
 Nuria Llagostera Vives (secondo turno)
 Jill Craybas (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2006